Василий Петрович Кондратенко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1936 году в селе Довольное. Член КПСС.

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—1999 гг. — возница, шофёр в колхозе имени Н. С. Хрущева, военнослужащий Советской Армии, шофёр, тракторист, комбайнёр совхоза «Центральный» Доволенского района Новосибирской области, бригадир тракторно-полеводческой бригады № 1 того же колхоза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1985 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXVII съезда КПСС.

Живёт в посёлке Красный Яр.

Ссылки 
 Кондратенко

Делегаты XXVII съезда КПСС